Strul kan avse:

 Strul (1982) – en svensk kortfilm från 1982.
 Strul (film) – en svensk långfilm från 1988.
 Strul (musikgrupp) – en svensk rockgrupp.

Se även
 Tant Strul